Зандерлинг:
 Зандерлинг, Курт Игнатьевич (1912—2011) — немецкий дирижёр.
 Зандерлинг, Томас Куртович (род. 1942) — немецкий и российский дирижёр, сын К. И. Зандерлинга.